Termin -{CPO}- ima više značenja.

 Hlorid peroksidaza, enzim
 Desierto de Atakama aerodrom, IATA kod aerodroma u Čileu